Le nom de Quiksilver Pro peut désigner plusieurs compétitions de surf de l'ASP World Tour, le championnat du monde organisé par l'Association des surfeurs professionnels :
Le Quiksilver Pro France, organisé chaque année dans le sud-ouest de la France.
Le Quiksilver Pro Gold Coast, organisé chaque année à Gold Coast, en Australie.
Le Quiksilver Pro New York, organisé en 2011 à New York, aux États-Unis.

Événement de la World Surf League
Quiksilver